Cees Bremmer (1948), een Nederlands politicus van het CDA
 Henk Bremmer (1871-1956), een Nederlands kunstschilder, kunstcriticus en kunstpedagoog
 Henk Bremmer (1904-1996), een Nederlands wiskundige, natuurkundige en radiopionier
 Tessa Bremmer (1983), een Nederlandse handbalster